Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2017 der Damen. Insgesamt nehmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 22. bis 23. April 2017 stattfindet; wobei sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizieren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Istanbul